

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ellwood City – borough nella contea di Beaver e in parte nella contea di contea di Lawrence, Pennsylvania

Persone 
 Annabel Ellwood – ex tennista australiana
 Ben Ellwood – ex tennista australiano